Гребі́нка (рос. гребенка; англ. comb, rake; нім. Verteilerschiene f, Verteiler m) —

1) в техніці — Труба з рядом відводів на один бік.

2) Пристрій чи інструмент у вигляді довгастої пластинки з рядом зубців на один бік.

Література 

 

Обладнання